

Борцухи — село в гміні Жечнюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Борцухи — село в гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства